Abdulle ist der Familienname folgender Personen:

 Assyr Abdulle (1971–2021), Schweizer Mathematiker
 Muse Hassan Sheikh Sayid Abdulle, somalischer Militär und Politiker